Le championnat de France de football 1997-1998 ou Division 1 est la soixantième édition du championnat de France de football. Il a débuté le  au . Il a vu la victoire de RC Lens après une lutte toute la saison avec le FC Metz et l'AS Monaco.

Les 18 clubs participants

Les grands moments de la saison

Matchs aller 
  : début du championnat. Le RC Lens prend la tête en s'imposant face à l'AJ Auxerre (3-0), l'Olympique de Marseille et l'EA Guingamp suivant avec leurs succès face à Le Havre AC et l'AS Cannes (3-1).
  : fin des matchs aller. Le FC Metz est en tête (34pts) devant l'Olympique de Marseille (33pts) et l'AS Monaco (32pts). Le RC Lens n'est que sixième avec 28 pts.

Matchs retour 
  : Lens prend la tête en s'imposant (2-0) au stade Saint-Symphorien chez le leader Metz, dans un match largement maîtrisé par les Sang et Or.
  : Le RC Lens devient champion de France après son match nul au stade Abbé-Deschamps contre l'AJ Auxerre (1-1), tandis que le FC Metz s'impose au stade Saint-Symphorien contre l'Olympique lyonnais (1-0), seulement devancé à la différence de buts par Lens.

Résultats 
Ce tableau illustre les résultats de la saison 1997-1998 du championnat de France de football.

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Leader par journée

Les champions de France

Buteurs

Passeurs

Statistiques diverses 
 Affluence :  (moyenne : )
 Buts : 722 buts
 Cartons jaunes  : 
 Cartons rouges  : 58

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe de France de football 1997-1998
 Coupe de la Ligue française de football 1997-1998
 Trophée des champions 1997
 Championnat de France de football D2 1997-1998

 

1997-1998
Football en France en 1997
Football en France en 1998
Championnat national de football 1997-1998